Crucibulum (weekdier), een geslacht van weekdieren in de klasse van de Gastropoda (slakken)
Crucibulum (schimmelgeslacht), een geslacht van schimels in de familie Agaricaceae